Het Embassy World Snooker Championship 1990 vond plaats van 13 tot en met 20 april 1990 in het Crucible Theatre in Sheffield, Engeland. Steve Davis was de titelverdediger. Stephen Hendry won zijn eerste wereldtitel. Het bleek het begin van een reeks wereldtitels die hij op de WK's van 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 en 1999 uitbouwde tot zeven stuks, waarmee hij het recordaantal van Steve Davis en Ray Reardon (allebei zes) verbrak.

Prijzenpot 
 Winnaar: £ 120.000,-
 Finalist: £ 72.000,-
 Halvefinalist: £ 36.000,-
 Kwartfinalist: £ 18.000,-
 Laatste 16: £ 9.000,-
 Laatste 32: £ 5.000,-
 Hoogste break: £ 12.000,-
 Maximumbreak: £ 100.000,-

Hoofdtoernooi

Century breaks
 140 - John Parrott
 135 - Steve James
 131, 100 - Terry Griffiths
 128 - Cliff Thorburn
 118, 117, 112 - Steve Davis
 117, 108, 108, 106, 104, 103 - Stephen Hendry
 109 - Willie Thorne
 105 - Jimmy White
 104 - Darren Morgan
 102 - Tony Drago

Opvallendheden
Het winnen van het World Snooker Championship 1990 maakte Stephen Hendry met 21 jaar en 106 dagen de jongste wereldkampioen in de geschiedenis van het WK in Sheffield. Het record stond sinds 1972 op naam van Alex Higgins.
 Jimmy White bereikte tijdens het World Snooker Championship 1990 voor de tweede keer de finale. Hij verloor beide keren. Op het WK 1984 pakte Steve Davis de titel tegen hem.
Het World Snooker Championship 1990 was het eerste van vijf WK's op rij waarin Jimmy White de finale haalde. Hij verloor alle vijf de keren (vier keer van Stephen Hendry en in 1991 van John Parrott).

1990
Sport in 1990